Distretto di Mykolaïv – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Leopoli
Distretto di Mykolaïv – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Mykolaïv